Raúl Navas puede referirse a:
 Raúl Navas Paúl (1978-), futbolista español; o
 Raúl Rodríguez Navas (1988-), futbolista español.